Aggertalbahn steht für:

 Bahnstrecke Siegburg–Olpe, die historische und nur noch zwischen Overath und Dieringhausen betriebene Aggertalbahn,
 Bahnstrecke Köln-Kalk–Overath, die 1910 die o. g. Strecke um eine direkte Verbindung nach Köln erweiterte und dabei das Tal der Agger verlässt.